I II Giochi mondiali militari si svolsero a Zagabria, Croazia, dall'8 al 17 agosto 1999.

Contributo significativo per costruire la pace in una regione devastata dalla guerra. Incontro di 82 Forze Armate sui campi sportivi per celebrare la pace.
Numeri: 3957 atleti, 82 nazioni, 18 discipline (+ 2 dimostrazioni sportive) 2600 persone coinvolte, 465 veicoli, 250.000 spettatori.

Discipline sportive: Atletica leggera (compresa la maratona), Pallacanestro, Box, Ciclismo, Scherma, Calcio, Pallamano, Judo, Orienteering, Wrestling, Nuoto, (polo, immersioni, salvamento), Paracadutismo, Pentathlon militare, Pentathlon navale, Taekwondo, Tiro a Segno, Triathlon, Pallavolo, Dimostrazioni sportive, Canottaggio e Kajak in canoa.

Calendario

Medagliere

Note

Voci correlate 
 Giochi mondiali militari

Competizioni sportive a Zagabria
1999
Sport nel 1999